Saugerties es el nombre de dos localidades estadounidenses, ambas en el estado de Nueva York:

  Saugerties (pueblo).
  Saugerties (villa).